Окладников — русская фамилия; происходит от профессионального прозвища Окладник.

Известные носители 
 Окладников, Александр Александрович (1905—1988) — советский живописец.
 Окладников, Алексей Павлович (1908—1981) — советский археолог, историк, этнограф, Герой Социалистического Труда.
 Окладников, Андрей Евгеньевич (род. 1999) — российский футболист.
 Окладников, Николай Анатольевич (1928—2014) — советский и российский краевед.

Примечания